Hennebert est le nom de famille de
 Bernard Hennebert (né en 1946), journaliste et écrivain belge
 David Hennebert (né en 1984), joueur de hockey sur glace français
 Eugène Hennebert (1826-1896), est un officier français du génie.
 Gérard Hennebert (1913-1953), résistant français, Compagnon de la Libération
 Stéphane Hennebert (né en 1969), cycliste belge

Notes